Конкурс песни Интервидение 1980 стал четвёртым конкурсом песни Интервидение. Он проходил с 20 по 23 августа 1980 года в польском Сопоте в амфитеатре «Лесная опера».

Отказались от участия в конкурсе прошлогодние дебютанты — Бельгия, Марокко и Португалия, в то время как вернулась Югославия и дебютировали Нидерланды и Швейцария, в результате чего число участников составило 13 стран. Марокко отказались от участия в конкурсе из-за своего дебюта на другом крупном конкурсе песни — «Евровидение». Представительница Финляндии Марион Рунг завоевала Гран-При с песней «Where Is The love».

Место проведения 

Вновь местом проведения конкурса стал амфитеатр на открытом воздухе Лесная опера. Амфитеатр имеет 4400 посадочных мест, а оркестровая яма может содержать до 110 музыкантов. Каждый год, начиная с 1964 года (с некоторыми перерывами в начале 1980-х годов) в Лесной опере проводится международный фестиваль песни.

Участвующие страны

Голосование 

 1.Голоса за Николая Гнатюка
 2.Голоса за Надежду Чепрагу

Результаты

См. также 
 Конкурс песни Евровидение 1980
 Конкурс песни Интервидение
 Международный фестиваль песни в Сопоте
 Международная организация радиовещания и телевидения

Примечания

Ссылки 
 . Запись конкурса

1980 год в музыке
1980 год в телевидении